Kustaa est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Patronyme
Arvo Kustaa Halberg (1910-2000), homme politique communiste américain
Kustaa Adolf Inkeri (1908-1997), astronome et mathématicien finlandais
Kustaa Karjalainen (1871-1919), explorateur et chercheur finlandais
Kaarlo Kustaa Paasia (1883-1961), gymnaste finlandais
 (1877-1965), tireur sportif finlandais
Kustaa Pihlajamäki (1902-1944), lutteur gréco-romain finlandais
 (1887-1938), homme politique communiste finlandais
Kustaa Vilkuna (1902-1980), académicien et ethnologue finlandais

Homonymie de prénom
Prénom finlandais